Uferläufer steht für:
 eine Käfergattung, siehe Raschkäfer
 eine Vogelgattung, siehe Actitis